Антураж (, від  — оточувати) — оточення, середовище, навколишня обстановка. Зазвичай використовується як поняття в мистецтві — літературі, кіно, а також щодо оформлення та дизайну приміщень.

Дивись також 

 Стафаж
 Екстер'єр
 Інтер'єр

Джерела 
 

Літературні поняття
Термінологія кіно та відео